Lenin szocialista brigád néven az alábbi állami díjas brigádok ismertek (zárójelben az Állami Díj átadásának éve):
 Diósgyőri Gépgyár Lenin Szocialista Brigádja (1973)
 Győri Állami Építő Vállalat Lenin Szocialista Brigádja (1975)
 továbbá a Budapesti Harisnyagyár Felszabadulás Szocialista Brigádja (1970) utódja

Jegyzetek